South Bank kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 South Bank (grevskapshuvudort), England, Redcar and Cleveland, 
 South Bank, London, England
 South Bank, York – en ort i York, North Yorkshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar